Административно-территориальное деление Вятская губерния в 1917 году.

В скобках после названия каждой волости указано количество сельских населенных мест в данной волости.

Губернский город — Вятка

Уездные города: Глазов, Елабуга, Котельнич, Малмыж, Нолинск, Орлов, Сарапул, Слободской, Уржум, Яранск

Заштатный город — Царевосанчурск (в Яранском уезде, до 1802 — центр самостоятельного Царёвосанчурского уезда)

Вятский уезд Волости: Бобинская (95), Вожгальская (100), Загарская (65), Кстининская (172), Куменская (71), Макарьевская (83), Медянская (93), Нагорская (106), Пальничная (82), Пасеговская (94), Поломская (78), Просницкая (90), Рохинская (126), Селезеневская (101), Сулаевская (67), Троицкая (141), Филипповская (68), Чепецкая (100), Щербининская (84), Югринская (121), Якимовагинская (98), Якшинская (69). Всего в уезде 22 волости, 2.104 населенных места.

Глазовский уезд Волости: Афанасьевская (379), Балахнинская (36), Балезинская (37), Бельская (55), Бисеровская (338), Быковская (57), Васильевская (56), Верхосунская (53), Воронинская (44), Георгиевская (125), Гординская (196), Гыинская (79), Ежовская (42), Елганская (55), Еловская (23), Залазнинская (7), Игринская (53), Карсовайская (156), Ключевская (33), Леденцовская (68), Лемская (42), Лудошурская (19), Лыпская (85), Люкская (50), Люмская (30), Нижне-Уканская (31), Омутнинская (24), Пермская (77), Песковская (12), Поломская (92), Понинская (95), Порезская (55), Пудемская (16), Пышкетская (38), Рыбаковская (55), Сардыкская (45), Святицкая (91), Святогорская (95), Тольенская (58), Унинская (44), Ухтымская (60), Юкаменская (53), Юрская (52), Юсовская (217), Ягошурская (56). Всего в уезде 45 волостей, 3.384 населенных места.

Елабужский уезд Волости: Александровская (31), Алнашская (38), Бемышевская (8), Билярская (18), Больше-Кибьинская (36), Варзиятчинская (37), Васильевская (30), Граховская (48), Ильинская (27), Качкинская (14), Козыльская (12), Кураковская (42), Лекаревская (8), Можгинская (63), Мушаковская (37), Новогорская (18), Поршурская (10), Пьяноборская (24), Салаушская (15), Сарсак-Омгинская (39), Староятчинская (22), Трехсвятская (22), Черкасовская (33). Всего в уезде 23 волости, 632 населенных места.

Котельнический уезд Волости: Архангельская (93), Батаевская (132), Вагинская (121), Васильковская (90), Верхопижемская (52), Гвоздевская (150), Даровская (325), Игумновская (210), Казаковская (179), Киселевская (142), Ключевская (128), Красавская (98), Круглыжская (165), Медведевская (187), Молосниковская (140), Морозовская (75), Петровская (109), Пишнурская (101), Рязановская (193), Синцовская (132), Смертинская (139), Соболевская (105), Сорвижская (121), Сосновская (66), Спасо-Преображенская (131), Тороповская (215), Шубенская (168). Всего в уезде 27 волостей, 3.766 населенных мест.

Малмыжский уезд Волости: Аджимская (21), Арборская (30), Больше-Порекская (39), Больше-Учинская (50), Больше-Шабанская (19), Вавожская (37), Вихаревская (44), Волипельгинская (73), Вятско-Полянская (22), Кильмезская (30), Копкинская (39), Кошкинская (11), Малмыжская (31), Малорожкинская (27), Мериновская (37), Мултанская (73), Нижне-Четаевская (11), Нослинская (4), Рыбноватажская (18), Савальская (8), Сардыкбажская (22), Селтинская (43), Старо-Бурецкая (3), Старо-Трыкская (45), Сюмсинская (68), Сям-Можгинская (41), Уватуклинская (38), Узинская (44), Христорождественская (28), Цыпьинская (21), Шудинская (24), Янгуловская (8). Всего в уезде 32 волости, 1.009 населенных мест.

Нолинский уезд Волости: Александровская (36), Архангельская (41), Богородская (48), Больше-Ситьминская (77), Буйская (133), Васильевская (41), Верхосунская (115), Ворсинская (37), Дворищенская (74), Екатерининская (91), Зыковская (72), Ильинская (43), Кырчанская (36), Луксунская (27), Мальканская (56), Немская (41), Пугинская (50), Семериковская (61), Сретенская (38), Сунская (65), Талоключинская (34), Таранковская (97), Тумановская (54), Чертищевская (146), Чигиринская (30). Всего в уезде 25 волостей, 1.543 населенных места.

Орловский уезд Волости: Адышевская (40), Березовская (76), Верховская (130), Верходворская (92), Верхошижемская (40), Воскресенская (48), Гороховская (42), Желтопесковская (58), Илганская (40), Истобенская (80), Казаковская (217), Камешницкая (55), Коврижская (167), Кожинская (81), Колковская (176), Коршинская (76), Левинская (251), Лесниковская (48), Монастырская (44), Пинюжанская (170), Подрельская (92), Поломская (73), Посадская (154), Рыбинская (47), Слудская (68), Смирновская (98), Спасская (87), Чудиновская (128), Шалеговская (90), Шараповская (165), Ярковская (54). Всего в уезде 31 волость, 2.987 населенных мест.

Сарапульский уезд Волости: Агрызская (3), Арзамасцевская (24), Больше-Норьинская (24), Больше-Пургинская (42), Бурановская (34), Воткинская (1), Галановская (19), Галевская (7), Гольянская (20), Дебесская (49), Завьяловская (39), Зюзинская (36), Ижевско-Заречная (7), Ижевско-Нагорная (16), Исенбаевская (9), Июльская (23), Камская (20), Каракулинская (12), Кельчинская (20), Киясовская (16), Козловская (22), Кыйлудская (18), Люкская (12), Мазунинская (14), Мостовинская (33), Нечкинская (18), Нижне-Лыпская (8), Нылги-Жикьинская (56), Перевозинская (20), Петропавловская (65), Полозовская (9), Пургинская (22), Сарапульская (37), Светлянская (15), Сосновская (54), Старо-Веньинская (25), Тойкинская (20), Тыловайская (38), Чегандинская (19), Чутырская (36), Шарканская (66), Юринская (28), Якшур-Бодьинская (50). Всего в уезде 43 волости, 1.106 населенных мест.

Слободской уезд Волости: Анкушинская (75), Архангельская (108), Вагинская (158), Георгиевская (136), Ильинская (117), Кайгородская (109), Кирсинская (23), Климковская (25), Косинская (90), Лекомская (139), Маракулинская (165), Мухинская (73), Николаевская (82), Островновская (171), Ракаловская (134), Редькинская (118), Сезеневская (175), Синеглинская (36), Совьинская (75), Сочневская (94), Стуловская (158), Сунская (87), Трушниковская (87), Федосеевская (76), Черно-Холуницкая (1), Шепелевская (119), Ярославская (130). Всего в уезде 27 волостей, 2.761 населенное место.

Уржумский уезд: Байсинская (44), Биляморская (35), Больше-Шурминская (75), Буйская (59), Ирмучашская (74), Кичминская (136), Кокшинская (77), Конганурская (87), Косолаповская (60), Кузнецовская (79), Кукнурская (128), Лебяжская (103), Новоторьяльская (135), Петровская (32), Пилинская (80), Рождественская (70), Русско-Турекская (14), Сердежская (46), Сернурская (92), Теребиловская (69), Токтай-Белякская (85), Турекская (72), Хлебниковская (46). Всего в уезде 23 волости, 1.698 населенных мест.

Яранский уезд: Великоречинская (23), Водозерская (94), Ернурская (34), Зыковская (101), Ильинская (81), Ихтинская (40), Кадамская (87), Кикнурская (90), Кокшагская (31), Колянурская (72), Комаровская (122), Корляковская (68), Кукарская (29), Кундыжская (82), Малошалайская (185), Малощегловская (115), Николаевская (37), Оршанская (36), Пачинская (123), Петропавловская (40), Пибаевская (54), Пижанская (47), Пиштанская (85), Притыкинская (30), Сердежская (90), Сметанинская (15), Тожсолинская (122), Троицкая (76), Успенская (29), Цекеевская (50), Шарангская (68), Шешургская (52), Юкшумская (78). Всего в уезде 33 волости, 2.286 населенных мест.

Всего в губернии: 13 городов, 11 уездов, 331 волость, 23.276 сельских населенных мест.

Вятская губерния